Перелю́бский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Перелюб.

География 
Крайний восточный район области. Расположен на Сыртовой равнине в бассейнах рек Камелик и Сестра (приток Большого Иргиза). Рельеф равнинный, расчленённость территории проявляется преимущественно на востоке, пейзажи сухой степи однообразны.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 278,8 км.

История 
23 июля 1928 года был образован Смоленский район с центром в с. Смоленка в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территории бывших Перелюбской и Смоленской волостей Пугачёвского уезда Самарской губернии.

В начале 30-х годов райцентр был перенесен в с. Перелюб, а район переименован в Перелюбский.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

Население

Национальный состав
Район многонациональный, встречаются как мононациональные поселения, например башкиры (Байгундино, Калинин Кузябаево, Кунакбаев, Кучумбетово), так и смешанные; курды (Новый, Целинный, Иваниха, Марьевка), казахи (Тараховка, Целинный, Пригорки).

Муниципально-территориальное устройство 
В Перелюбский муниципальный район входят 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 12 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Перелюбском районе 44 населённых пунктов.

Упразднённые населенные пункты:
 Степной, Журавли

Экономика 
Район сельскохозяйственный, производятся зерновые и продукция животноводства.

Богатства района — нефть, газ, горючие сланцы, залежи которых оцениваются как крупнейшие в области. В последние годы ведутся работы по разведке и разработке отдельных газо-нефтеносных площадей.

Достопримечательности 
Достопримечательностью является государственный заказник, занимающий четвёртую часть территории района, в нём обитают занесённые в Красную книгу — дрофа, стрепет, барсук, степной сурок.

Культура 
В селе Перелюб расположен районный дом культуры, в котором проводятся концерты, театральные постановки, дискотеки.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки